Artur Schuschnigg ist der Name folgender Personen:

* Artur Schuschnigg (Offizier) (1865–1938), österreichischer Offizier
 Artur Schuschnigg (Kunsthistoriker) (1904–1990), österreichischer Kunsthistoriker und Rundfunkmitarbeiter
 Artur Schuschnigg (Diplomat) (1935–2022), österreichischer Diplomat